El Mastranzo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Mastranzo, Jalisco, San Miguel el Alto, 
 El Mastranzo, Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar